Ковингтон может означать:

Фамилия 
 Ковингтон, Колби (род. 1988) — американский боец ММА.
 Ковингтон, Крис (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Ковингтон, Роберт (род. 1990) — американский баскетболист.

Топоним 
 Ковингтон — город, расположенный в округе Кентон (штат Кентукки, США).
 Ковингтон — независимый город в штате Виргиния, США.
 Ковингтон — город, расположенный в приходе Сент-Таммани (штат Луизиана, США).
 Ковингтон — округ штата Алабама, США.
 Ковингтон — округ штата Миссисипи, США.